Сравнителният анализ е тип анализ, използван в различните науки и в различни аспекти:

 Сравнителен анализ (литература)
 Сравнителен анализ (мениджмънт)